Веље може да се односи на:

 Веље, насеље у Италији
 Веље (Опочки рејон), језеро у Русији
 Веље (Печорски рејон), језеро у Русији
 Веље (Псковска област), језеро у Русији